Виталия Викторовна Павличенко (, также Вангели-Павличенко; род. 29 октября 1953, Гринауцы, Рышканский район, Молдавская ССР) — молдавский политик. Кандидат филологических наук (1987).

Биография 
Родилась 29 октября 1953 года в селе Гринауцы, Рышканский район. Замужем, есть дочь Беатрис.

Образование 
 1977 год — диплом по французской филологии, Кишинёвский Государственный университет;
 1987 год — кандидат филологических наук (тема диссертации — «Диалектные особенности языка Харьковского хронографа 1683 года: Фонетическо-сопоставительный анализ»).

Профессиональная деятельность 
 1977—1985 — Издательство «Штиинца», редактор, ответственный за публикацию рукописей
 1985—1989 — Телеграфное информационное агентство (ATEM), переводчик, координатор
 1990—1994 — Национальное агентство «Moldova-pres», первый заместитель генерального директора
 1994—1998 — издание «Mesagerul», главный редактор
 1998—2001 — депутат Парламента Республики Молдова XIV-го созыва, секретарь Комиссии по государственной безопасности и общественному порядку, заместитель председателя Комиссии по бюджету и финансам, член парламентской группы в Парламентской Ассамблее НАТО (член Комиссии по Экономике и Комиссии по Безопасности), член молдавско-испанской группы межпарламентского сотрудничества
 2001—2002 — председатель Rotary Club Кишинёва
 2001—2003 — Союз промышленников и предпринимателей Республики Молдова, заместитель генерального директора
 2003—2005 — Издательская группа «Litera», координатор проектов
 2005—2009 — депутат XVI-го созыва, изначально член фракции АНМ, позже член НЛП, член Комиссии по внешней политике и европейской интеграции
 2006—2019 — Председатель Национал-либеральной партии (НЛП)

Политическая деятельность 
 На парламентских выборах 1994 года баллотировалась по спискам Демократической партии Молдовы. Партия набрала 1.32%, что не позволило преодолеть представительский ценз в 4%, тем самым Виталия Павличенко депутатом не стала.
 На парламентских выборах 1998 года баллотировалась по спискам Партии демократических сил. Партия набрала 8.84%, что позволило преодолеть представительский ценз в 4% и получить 11 мандатов в Парламенте XIV-го созыва, тем самым Виталия Павличенко стала депутатом.
 На парламентских выборах 2001 года баллотировалась по спискам Национал-либеральной партии. Партия набрала 2.81%, что не позволило преодолеть представительский ценз в 6%, тем самым Виталия Павличенко депутатом не стала.
 На парламентских выборах 2005 года баллотировалась по спискам Избирательного блока «Демократическая Молдова». Блок набрал 28.53%,что позволило преодолеть представительский ценз в 12% и получить 34 мандата в Парламенте XVI-го созыва, тем самым Виталия Павличенко стала депутатом.
 На выборах 2007 года в примары Кишинёва являлась кандидатом от Национал-либеральной партии. В первом туре набрала 4.696 голоса и 2,19 %, заняв 10-е место, и не прошла во второй тур.
 На парламентских выборах в апреле 2009 года баллотировалась по спискам Движения «Европейское действие», так как на тот момент формирование избирательных блоков не было разрешено законодательством. Партия набрала 1.01%, что не позволило преодолеть представительский ценз в 6%, тем самым Виталия Павличенко депутатом не стала.
 На парламентских выборах в июле 2009 года возглавляла список Национал-либеральной партии, однако партия приняла решение выйти из избирательной кампании.
 На парламентских выборах 2010 года возглавляла список Национал-либеральной партии. Партия набрала 0.64%, что не позволило преодолеть представительский ценз в 4%, тем самым Виталия Павличенко депутатом не стала.
 На выборах 2011 года в примары Кишинёва являлась кандидатом от Национал-либеральной партии. В первом туре набрала 706 голоса и 0,20 %, заняв 9-е место, и не прошла во второй тур.
 На парламентских выборах 2014 года возглавляла список Национал-либеральной партии. Партия набрала 0.43%, что не позволило преодолеть представительский ценз в 6%, тем самым Виталия Павличенко депутатом не стала.
 На парламентских выборах 2019 года возглавляла список Национал-либеральной партии. Партия набрала 0.24%, что не позволило преодолеть представительский ценз в 6%, тем самым Виталия Павличенко депутатом не стала.

Награды 
 Национальный орден «За заслуги» (Румыния) (2004 год)

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт Виталии Павличенко   

Выпускники Государственного университета Молдовы
Депутаты парламента Молдавии
Политики XX века
Политики XXI века
Кандидаты филологических наук